Allopoda är ett släkte av skalbaggar. Allopoda ingår i familjen ristbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ristbaggar
Allopoda